Mówcy Marzeń (ang. Dreamspeakers) jest fikcyjną Tradycją magów z gry fabularnej Mag: Wstąpienie. 

Mówcy marzeń są szamanami - animistami wierzącymi w istnienie w każdej istniejącej w naturze rzeczy ożywionej cząstki (ducha), która jest jego personifikacją. Do duchów tych można się modlić, przyzywać je, kontrolować i manipulować z ich pomocą odpowiednimi aspektami rzeczywistości osiągając w ten sposób efekty magiczne. Mówcy Marzeń są tradycją wielokulturową, więc konkretne rytuały magiczne zależą od kultury, z której wywodzi się szaman.

Mówcy Marzeń nie mają jak inne Tradycje jednego źródła - są sztucznie stworzoną na potrzeby Wielkiej Konwokacji zbiorowością szamanów z kultur animistycznych. Przed Konwokacją każda z kultur rozwijała się odrębnie wytwarzając często radykalnie różne wierzenia i rytuały. W czasie Konwokacji okazało się, że przybyli na nią szamani byli całkowicie rozbici, nie łączyło ich nic: ani wspólny paradygmat, ani hierarchie duchów, ani nawet praktyki duchowe - nawet w większości nie rozumieli swych języków. Jednak Konwokację zdominował inicjujący ją Zakon Hermesa, który dążył do stworzenia dziewięciu (ze względu na mistyczne znaczenie tej liczby) większych frakcji, co spowodowało sztuczne stworzenie "Tradycji" obcych sobie magów.

Ze względu na nikłą organizację, Mówcy Marzeń nie mogli ani odeprzeć Zakonu Rozumu (czy później Technokracji) ani uzyskać pomocy od innych Tradycji. Z tego względu ich liczba kurczyła się, ich kultury wymierały, krainy były rabunkowo eksploatowane. Ich ziomkowie stawali się trybikami w machinie ekonomicznej Technokracji - często w imię narzuconego pieniądza degradując siebie, swoją ziemię i zapominając o swoich korzeniach. Wszystkiemu temu Mówcy nie mogli zapobiec i coraz więcej z nich, zniechęconych, odwracało się od Rady Tradycji.

Dziś jest nie lepiej, ale przynajmniej zanik ich natywnych kultur został zahamowany. Dzięki ruchowi New Age wielu ludzi zaczęło interesować się szamanizmem jako alternatywą dla bezdusznego świata Technokracji. Ludzie ci zaczęli szukać (czasem nawet nieco na siłę) swoich korzeni i zaangażowali się w odtworzenie wymarłych lub będących na granicy zaniku kultur pierwotnych. 

Obecnie stare tradycje Mówców żyją w pstrokatym amalgamacie mistycznych ścieżek jakim jest New Age, a niektóre techniki szamańskie (jak muzyka transowa) weszły na stałe do głównego nurtu kultury.

Bibliografia 
 Tradition Book: Dreamspeakers - 
 The Spirit Ways - 
  (ang.)

Mag: Wstąpienie

en:Mage: The Ascension#Council of Nine Mystic Traditions